Брукфилд () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Брукфилд, Прайс (1920—2006) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру. Чемпион НБЛ в сезоне 1946/1947 годов.

Топоним 
  — город в штате Вермонт, США.
  — город в штате Висконсин, США.
  — город в штате Иллинойс, США.
  — город в штате Коннектикут, США.
  — город в штате Массачусетс, США.
 Брукфилд — тауншип в округе Ренвилл, Миннесота, США.
  — город в штате Миссури, США.
  — город в штате Нью-Йорк, США.